Mölders est un destroyer allemand transformé en navire musée ;
 Werner Mölders (1913-1941) est un officier de la Luftwaffe.